Anta Sambou (née en 1994), lutteuse sénégalaise
Benoît Sambou (né en 1966), homme politique sénégalais
Euphrasie Sambou, lutteuse sénégalaise
Isabelle Sambou (née en 1980), lutteuse sénégalaise
Jacques Sambou (né en 1975), athlète sénégalais
Massamba Sambou (né en 1986), footballeur sénégalais
Nahamie Sambou (née en 1992), lutteuse sénégalaise
Youba Sambou (né en 1944), homme politique sénégalais